Bas Maliepaard (journalist)
 Bas Maliepaard (wielrenner)